Osoby
 Konrad Kornatowski (ur. 1957) – polski prawnik
 Michał Kornatowski (1956–2016) – polski lekarz i polityk
 Irena Kornatowska (1927–2014) – polska psychiatra i działaczka społeczna
 Maria Kornatowska (1935–2011) – polska krytyczka filmowa